Gröbitz steht für:

 Gröbitz, einen Ortsteil der Stadt Teuchern, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Gröbitz (Massen-Niederlausitz), einen Ortsteil der Gemeinde Massen-Niederlausitz, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg